

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Greenbush – città della Contea di Penobscot, Maine
 Greenbush – township della Contea di Alcona, Michigan
 Greenbush	- township della Contea di Clinton, Michigan 
 Greenbush – città della Contea di Roseau, Minnesota
 Greenbush – CDP della Contea di Accomack, Virginia
 Greenbush – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin

 East Greenbush – città della Contea di Rensselaer, New York
 North Greenbush – città della Contea di Rensselaer, New York

Persone
Lindsay e Sidney Greenbush (1970) – attrici statunitensi